|

Richèl Hogenkamp (Doetinchem, 16 april 1992) is een tennisspeelster uit Nederland. Zij won enkele juniorentoernooien en vijftien ITF-toernooien in het enkelspel. In het dubbelspel won zij nog eens twaalf titels. Tevens werd zij vier keer Nederlands kampioen, in 2009, 2014, 2015 en 2020.

In de periode 2010–2019 maakte Hogenkamp deel uit van het Nederlandse Fed Cup-team – zij behaalde daar een winst/verlies-balans van 16–11.

Loopbaan

2008 
In juli won Hogenkamp de dubbelspeltitel op de Europese jeugdkampioenschappen in Bad Gastein (Oostenrijk), samen met landgenote Lesley Kerkhove.

2009 
In 2009 speelde zij haar eerste twee wedstrijden in Australië, daar haalde zij de halve finale op het G1-juniorentoernooi van Nottinghill in Melbourne. Later bereikte zij ook de eerste ronde op het Australian Open. Verder haalde zij de tweede ronde op Roland Garros en de derde ronde op Wimbledon en won zij een G2-toernooi in Italië en een G1-toernooi in België. In juni kreeg zij een wildcard voor het ITF-toernooi van Apeldoorn. Daar won zij het dubbelspeltoernooi samen met Nicolette van Uitert en bereikte zij de kwartfinale in het enkelspel. Zij kreeg ook een wildcard voor het ITF-toernooi van Alkmaar, waar zij haar eerste ITF-titel won door in de finale de Peruaanse Bianca Botto te verslaan. Eind juli 2009 bereikte zij de finale bij de Europese jeugdkampioenschappen in Villach (Oostenrijk), die verloor zij in drie sets. Hierna won zij via het kwalificatietoernooi het ITF-toernooi van Rebecq door in de finale de Française Constance Sibille in drie sets te verslaan. Een week na het gewonnen toernooi in België deed zij mee aan de Nationale Tenniskampioenschappen in Den Bosch, waar zij het vrouwenenkelspel won door Marlot Meddens in drie sets in de finale te verslaan. Een paar weken na het NK won zij wederom een ITF-toernooi, deze keer in Enschede. In de finale versloeg zij landgenote Angelique van der Meet in twee sets.

2014 
Zij won het NK in Rotterdam door in de finale Bibiane Weijers in twee sets te verslaan.

2015 
Hogenkamp slaagde er voor het eerst in zich te kwalificeren voor de hoofdtabel van een grandslamtoernooi, op het Australian Open 2015. In het kwalificatietoernooi versloeg zij onder meer Shahar Peer uit Israël. De loting voor het hoofdtoernooi was haar niet fortuinlijk: in haar openingspartij moest Hogenkamp de strijd aanbinden met de als vierde geplaatste Petra Kvitová, die aan twee sets voldoende had om de Nederlandse naar huis te sturen.

In juni plaatste Hogenkamp zich via de kwalificaties voor Wimbledon. Zij slaagde erin Wang Qiang met 6-4 en 6-4 naar huis te sturen en wist zich aldus voor de tweede ronde te plaatsen. Dit was voor de eerste keer in haar carrière.

2016 
Tijdens de eerste ronde van de Fed Cup, in de ontmoeting met Rusland, zegevierde Hogenkamp over Svetlana Koeznetsova in een vier uur durende driesetter (de langste rubber ooit in de Fed Cup gespeeld), waardoor Nederland naar de halve finale mocht. In augustus won zij het ITF-toernooi van Koksijde (België) – in de finale versloeg zij Française Océane Dodin. In september won zij het ITF-toernooi van Clermont-Ferrand, door winst op de Italiaanse Jasmine Paolini.

2017 
In juni, na haar eerste deelname aan Roland Garros, waar zij haar openingspartij won van de Servische ex-nummer één Jelena Janković, kwam Hogenkamp binnen in de top 100 van de enkelspelranglijst. Dit jaar won zij twee 60K ITF-graveltoernooien, in Tunis waar zij Lina Gjorcheska versloeg, alsook in Saint-Gaudens waar zij van Kristie Ahn won.

2018 
Ook dit jaar won Hogenkamp twee ITF-titels op gravel, waaronder het $80k-toernooi van Praag.

2019 
Hogenkamp won voor de vierde maal het ITF-toernooi van Koksijde.

2020 
Medio 2020 werd Hogenkamp voor de vierde keer Nederlands kampioene in het enkelspel – met Quirine Lemoine won ze tevens haar eerste kampioenstitel in het dubbelspel.

2021 
In augustus 2021 won Hogenkamp het toernooi van Johannesburg (Zuid-Afrika) in het enkelspel van haar Zimbabwaanse tegenstandster Valeria Bhunu.

2022 
Hogenkamp stopte in juni 2022 voorlopig met tennis vanwege een voetblessure. Ze overweegt wel een rentree in 2023. Per 1 oktober 2022 is ze teammanager bij voetbalclub De Graafschap.

Palmares

Gewonnen ITF-toernooien enkelspel

Gewonnen ITF-toernooien dubbelspel

Gewonnen juniorentoernooien enkelspel

Gewonnen juniorentoernooien dubbelspel

Resultaten grandslamtoernooien

Enkelspel

Externe links 

Nederlands tennisser